Cristea ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Cristea (* 1983), rumänischer Fußballspieler
 Andi-Lucian Cristea (* 1982), rumänischer Politiker
 Andrei Cristea (* 1984), rumänischer Fußballspieler
 Cătălina Cristea (* 1975), rumänische Tennisspielerin
 Gherasim Gheorghe Cristea († 2014), rumänischer Erzbischof
 Lelie Cristea, deutsche Violinistin
 Miron Cristea († 1939), rumänischer Patriarch und Politiker
 Olga Cristea (* 1987), moldawische Läuferin
 Petre Cristea (1909–1995), rumänischer Automobilrennfahrer
 Tudorel Cristea (* 1964), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Cristea (1906–2000), Apostolischer Visitator der Rumänen des byzantinischen Ritus in Europa